Grüne Minna steht für:

 ein Fahrzeug der Polizei zum Gefangenentransport, siehe Gefangenentransport #Geschichte
 Die grüne Minna, britische Filmkomödie (1960) 
 ein Kartenspiel, das auch Black Maria genannt wird, siehe Hearts